Реглинг () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1950) — немецкий экономист.
 Реглинг, Курт (1876—1935) — немецкий археолог, историк и нумизмат.

См. также 
 Рёглинг